Santa Cruz del Sur är en ort i Kuba.   Den ligger i provinsen Provincia de Camagüey, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Havanna. Santa Cruz del Sur ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Cruz del Sur är mycket platt. Havet är nära Santa Cruz del Sur söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santa Cruz del Sur.  Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Provincia de Camagüey

Kontrollbehov inkommande wikilänkar